Telsen (Chubut), een plaats in de Argentijnse provincie Chubut
Telsen (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chubut